Gminy w USA:
 Wythe (ang. Wythe Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wythe (ang. Wythe County) – w stanie Wirginia